Kendenich steht für:

 Kendenich, Ortsteil der Stadt Hürth im Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Burg Kendenich, Wasserschloss in Kendenich

Kendenich ist der Familienname bzw. Namensbestandteil folgender Personen:

 Edmund Hermann Raitz von Frentz zu Kendenich (nach 1690–1721), Domherr in Münster
 Wilhelm Kufferath von Kendenich (1939–2022), deutscher Schriftsteller und Kulturschaffender